

Osoby o nazwisku Skrodzki 
 Adam Skrodzki (ur. 1983) – polski szablista, medalista mistrzostw Europy, wielokrotny mistrz Polski, olimpijczyk z Londynu (2012),
 Apolinary Skrodzki (1913-1986) – nauczyciel, społecznik, pierwszy przewodniczący Towarzystwa Miłośników Braniewa.
 Jerzy Andrzej Skrodzki (1926–2013) – polski  dziennikarz i publicysta historyczny,
 Jerzy Skrodzki (1635–1682) – polski duchowny luterański i pisarz religijny,
 Józef Karol Skrodzki (1787–1832) – polski fizyk, zoolog, profesor i rektor Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego,
 Michał Skrodzki (1920–1995) – polski agrotechnik polski, profesor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,
 Wojciech Skrodzki (1935–2016) – polski krytyk sztuki, działacz LGBT